Слобозия може да се отнася за:

 Слобозия, град в Румъния, окръг Яломица
 Слобозия, община в Румъния, окръг Гюргево
 Слобозия, град в Молдова, район Слобозия